Matt steht für:
 Matt (Name), dort auch Wortherkunft, Varianten und bekannte Namensträger
 Matt (Einheit), altes Flächenmaß
 Schachmatt, beim Schachspiel eine Stellung mit einem König im unausweichlichen Schach
 Matt (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Jung von Matt, deutsche Werbeagentur

Das Adjektiv matt oder Mattheit, Mattigkeit steht für:
 diffuse Reflexion, siehe Glanz
 getrübte Lichtdurchlässigkeit, siehe Opazität
 Symptome aus dem Symptomkomplex ICD-10 R53, siehe Unwohlsein und Ermüdung

Matt ist der Name folgender Orte:
 Matt (Gemeinde Treubach), Ortschaft von Treubach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Matt (Georgia), Ort in den USA
 Matt GL, Ortschaft in der Gemeinde Glarus Süd im Kanton Glarus, Schweiz
 Matt ZH, Ortschaft in der Gemeinde Sternenberg im Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Mat (Begriffsklärung)
 Matte (Begriffsklärung)